Фредерик (Фред) Татаскьор (, род. 13 июня 1968 года, Нью-Йорк) — американский  озвучивания и бывший стэндап-комик, наиболее известный как постоянный «голос» Халка в ряде анимационных проектов и компьютерных игр по лицензии Marvel.

Биография 
Фред Татаскьор родился 13 июня 1968 года в Нью-Йорке.

Фильмография

Анимационные сериалы

Аниме

Полнометражные анимационные фильмы

Direct-to-video and television films

Компьютерные игры

Озвучивание тематических парков развлечений 
  — Голос системы безопасности;
  — Йети;
  — Пилот-гунган.

Примечания

Ссылки 
 Фред Татаскьор at Behind The Voice Actors

Актёры озвучивания США